Шантоне може да се односи на:

 Шантоне (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Шантоне (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона